Sancho I de Portugal (Coímbra, 11 de noviembre de 1154-Coímbra 26 de marzo de 1211), rey de Portugal, hijo de Alfonso I Enríquez y de Mafalda de Saboya, fue conocido como el Poblador por el estímulo con el que apadrinó la repoblación de los territorios del país. Con este propósito fundó la ciudad de Guarda en 1199.

Biografía 

De 1166 a 1168, Alfonso Enríquez se había apoderado de varias plazas pertenecientes a la corona leonesa. Fernando II de León repobló por aquellos días Ciudad Rodrigo, y aquel, sospechando que su yerno, el leonés, la fortificaba con el propósito de molestarle, envió a Sancho al mando de un ejército contra aquella plaza. Acudió Fernando II en auxilio de la plaza amenazada, y en el encuentro que tuvo con las tropas portuguesas, las puso en completa derrota, haciendo gran número de prisioneros.

El 15 de agosto de 1170, Sancho fue armado caballero por su padre, quien lo convirtió en su brazo derecho, tanto desde el punto de vista militar como desde el administrativo. Durante los primeros años de la independencia portuguesa, existieron numerosos enemigos de la corona. El mayor de ellos era el Reino de León que había controlado Portugal hasta entonces. Además, la Iglesia católica tardaba en consagrar la independencia de Portugal con una bendición. Para compensar esta situación, Portugal buscó aliados dentro de la península ibérica, en particular en el Reino de Aragón, enemigo tradicional de León. El acuerdo se firmó en 1174 por el matrimonio de Sancho, heredero al trono, con la infanta Dulce de Aragón.

Con la muerte de Alfonso en 1185, Sancho se convirtió en el segundo rey de Portugal. Con Coímbra como centro del país, Sancho I no continuó las guerras fronterizas por la posesión de Galicia y se volvió contra los musulmanes localizados al sur. En 1189 conquistó Silves con la ayuda de ejércitos extranjeros. Esta ciudad era importante centro económico y administrativo con una población estimada de 20.000 personas. Sancho ordenó fortificar la ciudad y la construcción de un castillo que se conserva hoy en día. La posesión de Silves fue efímera ya que los almohades la reconquistaron en 1191.

Sancho I dedicó muchos esfuerzos a la organización política, administrativa y económica de Portugal. Acumuló un tesoro real e incentivó la creación de industrias. Concedió diversos fueros y creó nuevas ciudades; además pobló zonas áridas, en particular con emigrantes procedentes de Flandes y del ducado de Borgoña.

Otorgó testamento en octubre de 1209, dos años antes de su muerte.

Descendencia 

De su matrimonio con Dulce de Aragón, hija de Ramón Berenguer IV y de Petronila de Aragón, nacieron once hijos, nueve de los cuales llegaron a la edad adulta:

 Teresa (1176-1250), esposa del rey Alfonso IX de León que fue beatificada en 1705; 
 Sancha (1180-1229), fundó el monasterio de Celas en las proximidades de Coímbra donde vivió hasta su muerte y fue su hermana Teresa quien la llevó al Monasterio de Lorvão después de su muerte donde recibió sepultura. Fue beatificada en 1705, el mismo año que su hermana Teresa por el papa Clemente XI;
 Constanza, nacida en 1182 y que «debió fallecer antes de 1186 ya que su nombre no figura en los documentos de la chancillería de Sancho I que comienza en esa fecha»; 
 Alfonso II de Portugal (1186-1223), quien sucedió a su padre;
 Pedro (1187-1255), sirvió a su cuñado el rey Alfonso IX de León y después fue conde de Urgel por su matrimonio con Aurembiaix;
 Fernando (1188-1233), esposo de la condesa Juana de Flandes;
 Enrique (1189), que murió en la infancia;
 Ramón (1190), que murió en la infancia;
 Mafalda (1195/1196-1 de mayo de 1256), esposa de Enrique I de Castilla, beatificada en 1793;
 Blanca (1198-1242), se crio en la corte con su padre y su amante, la Ribeirinha, y fue enviada entre los ocho y diez años al monasterio de Lorvão donde se encontraban otras hermanas. Fue monja en un convento en Guadalajara. Falleció alrededor de 1240 y fue enterrada en el mismo monasterio que su madre;
 Berenguela (1198-1221), hermana gemela de Blanca, contrajo matrimonio en 1214 con Valdemar II de Dinamarca y tuvo cuatro hijos: Sofía, Erico, Abel, y Cristóbal, todos ellos reyes. Berenguela falleció con poco más de veinte años en 1221;

Hijos naturales:

Con María Aires de Fornelos, hija de Aires Núñez de Fornelos y Mayor Páez, que recibió sepultura en el Monasterio de Santo Tirso, según sus disposiciones testamentarias, el rey Sancho tuvo dos hijos, nacidos antes de su matrimonio con Dulce de Aragón.
 Martín Sánchez de Portugal (nacido antes de 1175)   conde de Trastámara. Contrajo matrimonio con Elo Pérez de Castro de quien no tuvo descendencia;
 Urraca Sánchez (nacida antes de 1175).  Casada con Lourenço Soares hijo de Soeiro Viegas y Sancha Bermúdez de Traba.

Después de enviudar, tuvo una relación María Páez de Ribeira «la Ribeiriña» a quien dedicó una cantiga de amigo, A Ribeirinha escrita en 1199, el texto más antiguo conocido de poesía portuguesa. De esta relación nacieron por lo menos seis hijos: 
 Rodrigo Sánchez (m. 1245), tuvo un hijo bastardo de Constanza Alfonso de Cambra llamado Alfonso Rodríguez, fraire franciscano y «Guardián del Convento de Lisboa.»;
 Gil Sánchez (m. 14 de septiembre de 1236), clérigo y trovador, su padre le dejó 8000 morabetinos en su testamento. Otorgó fueros a los pobladores de Sardezas en 1213;
 Nuño Sánchez, falleció siendo niño un 16 de diciembre, año desconocido. Pudo haber sido hijo de Maria Aires de Fornelos;
 Mayor Sánchez, también falleció en su niñez un 27 de agosto de año desconocido;
 Teresa Sánchez, recibió 7000 morabetinos de su padre. Fue la segunda esposa de Alfonso Téllez de Meneses con quien contrajo matrimonio antes de 1220 y tuvo descendencia;
 Constanza Sánchez (1204-8 de agosto de 1269). Su padre le dejó 7000 morabetinos en su testamento. Apadrinó a su sobrina-nieta, la infanta Sancha a quien dejó la mitad de Vila do Conde, Avelaneda, Pousadela, Parada y Maçãs.  Tuvo también bienes en Torres Vedras.

Con María Moniz de Ribeira, hija de Munio Osorio, tenente en la comarca de Cabrera y Ribera, y de María Núñez de Grijó, tuvo a:

 Pedro Moniz, que contrajo matrimonio con una señora de nombre desconocido, padre de María Pérez de Cabrera, esposa de Martín Pérez Machado, el primero en utilizar este apellido.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reyes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Reyes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Nacidos en Coímbra
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)